NEG steht für:
 Nachrichtenelektronik Greifswald, ehemaliger Hersteller in der DDR
 Närrische Europäische Gemeinschaft, europäischer Dachverband
 Nordtank Energy Group, ehemals dänischer Windturbinenhersteller, heute Vestas
 Negril Aerodrome (IATA-Code), Flughafen von Negril, Jamaika

neg steht für:
 Norddeutsche Eisenbahngesellschaft Niebüll, ein Eisenbahnverkehrsunternehmen
 negidalische Sprache (ISO-639-3-Code), tungusische Sprache

neg. steht für:
 negativ

Abkürzung